Коломо — деревня в Шимском районе Новгородской области России.
 Коломо, Фернандо — испанский кинопродюсер, сценарист и режиссёр.